Spaatz ist der Name von:

 Ort
 der Ortsteil Spaatz (Havelaue) der Gemeinde Havelaue im Landkreis Havelland in Brandenburg
 
 Person
 Carl A. Spaatz (1891–1974), General der US-Luftwaffe

Sonstiges:
 Spaatz-Insel, Insel vor der English-Küste, Ellsworthland, Antarktika
Siehe auch:
 Spatz